Lgota Wielka (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Radomszczański
 Lgota Wielka (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Olkuski
 Lgota Wielka (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Radomszczański